Кубок Чилі з футболу 2018 — 39-й розіграш кубкового футбольного турніру у Чилі. Титул володаря кубка втретє здобув Палестіно.

Календар

1/16 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/16 червня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/22 червня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/15 червня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/16 червня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/17 червня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/17 червня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/17 червня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/18 червня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/17 червня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/18 червня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/21 червня 2018

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23/30 червня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 червня/1 липня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24/30 червня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 червня/1 липня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 червня/2 липня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25/30 червня 2018

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/14 липня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/15 липня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/14 липня 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 вересня/13 жовтня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 вересня/13 жовтня 2018

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/17 листопада 2018

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Чилі на soccerway 

2018
Чилі